, abreviado como , también conocida como Rent-a-Girlfriend, es una serie de manga. Está escrita e ilustrada por Reiji Miyajima. Comenzó su serialización en la revista semanal Shūkan Shōnen Magazine de Kōdansha el 12 de julio de 2017, siendo recopilada hasta el momento en 30 volúmenes tankōbon.

Una adaptación al anime producida por TMS Entertainment se emitió del 10 de julio al 25 de septiembre de 2020 en el bloque Animeism de MBS. La segunda temporada se estrenó el 2 de julio de 2022.

El 12 de mayo del 2022 se anunció durante un comunicado de prensa la producción de una adaptación a serie live-action. El elenco incluye a Ryusei Onishi interpretando a Kazuya Kinoshita y a Hiyori Sakurada interpretando a Chizuru Mizuhara. Esta serie se estrenó el 1 de julio de 2022 en la televisión japonesa, a la par del estreno de la segunda temporada del anime.

Argumento 
Kazuya Kinoshita se siente devastado luego de que su novia, Mami Nanami, lo dejase después de salir durante un mes. Entonces, él decide utilizar una aplicación en línea en la cual alquila a una novia llamada Chizuru Mizuhara, una chica hermosa y atractiva. Sin embargo, debido a que ella aparenta ser demasiado perfecta, él le escribe una mala reseña, por lo que Chizuru lo regaña y revela que posee una personalidad peor de lo que esperaba. Sin embargo, cuando la abuela de Kazuya se derrumba en el hospital, él la lleva consigo y su abuela se enamora de lo genial que es. Kazuya continúa alquilando a Chizuru para mantener las apariencias con su familia y amigos, pero las cosas se complican cuando descubren que son vecinos en los apartamentos donde viven y además asisten a la misma universidad. Más tarde, otras chicas del negocio de las novias de alquiler también comienzan a mostrar interés en Kazuya.

Protagonistas

Personajes Principales 

 (comercial de 2017), Haruki Ishiya (comercial de 2018), Shun Horie (anime), Aleks Le (Inglés), Luis Navarro (español de América)
Un estudiante universitario del Departamento de Administración de Empresas. Tiene 21 años y vive en la habitación 203 de Royal Hills Nerima. Después de una ruptura dolorosa con su novia Mami, decide alquilar una novia. Pronto se encuentra en situaciones en las que tiene que seguir alquilando a Chizuru para mantener las apariencias con su familia y amigos, desarrollando luego sentimientos románticos hacia ella.

Inicialmente, esperaba volver a salir con Mami, pero desde que ayudó a Chizuru cuando se cayó del ferry en el mar de Shimoda, gradualmente comenzó a ser consciente de sus sentimientos por ella. Mientras continuaba su relación de alquiler con Chizuru, su amigo Shun alquiló a Ruka y tuvieron una cita doble, lo que hizo que Ruka descubriera la falsa relación de Kazuya y Chizuru. Después de eso, no pudo controlar que Ruka se acercara a su casa, y Chizuru lo ayudó a tratar con ella como una novia temporal.

Después de escuchar que la abuela de Chizuru, Sayuri, tiene pocas expectativa de vida debido a una enfermedad, comienza a recaudar fondos para crear una película independiente donde Chizuru actúe, como parte de una promesa a sus abuelos. Luego de lograr el micromecenazgo con la cooperación de Yaemori, Ruka y Sumi, trabajó duro en la producción de películas para plantear sus pensamientos sobre Chizuru, pero se dio cuenta nuevamente de la diferencia entre él y ella.

 (comercial de 2017, anime), Aoi Yūki (comercial de 2018), Lizzie Freeman (Inglés), Valentina Souza (español de América)
Su nombre verdadero es Chizuru Ichinose (一ノ瀬 ちづる, Ichinose Chizuru ?). Una estudiante universitaria de 20 años perteneciente a la Facultad de Letras de Nerima, que trabaja como novia de alquiler para la compañía Diamond. Está orgullosa de las calificaciones excepcionales que recibe como novia de alquiler, por lo que se enoja e irrita cuando Kazuya la avergüenza y le da una mala calificación. 

En la escuela usa el apellido de su abuela, Ichinose, y tiene una apariencia nerd con grandes gafas de montura oscura y cabello trenzado. Vive en la habitación 204 de Royal Hills Nerima, luego se muestra que Chizuru y Kazuya son vecinos de apartamentos. Sigue dejando que Kazuya alquile sus servicios para ayudar a su abuela y ayudarlo a desarrollarse como persona. 

Más tarde se revela que su razón para entrar en el negocio de las novias es desarrollar su talento para convertirse en actriz. Cuando la familia de Kazuya se entera de que Chizuru es novia de alquiler, como último recurso, se declara la novia genuina (aunque ficticia) de Kazuya besándolo. Sin embargo, con todos los eventos que pasaron, ella se cuestiona si de verdad se enamoró de él.

 (comercial de 2018, anime), Laura Stahl (Inglés), Verania Ortiz (español de América)
La exnovia de Kazuya y principal antagonista. Tiene cabellera corta y rubia y 20 años de edad. Parece ser amigable en el exterior, pero alberga sentimientos celosos y posesivos que a veces asustan incluso a sus conocidos más cercanos. 

Se sorprende y molesta cuando descubre que Kazuya ha encontrado otra novia tan pronto después de haberlo abandonado; más tarde, cuando presenció accidentalmente que Kazuya tenía una cita de práctica con Sumi y luego de investigar su identidad, se enteró que Chizuru era una novia de alquiler. Después de eso, actuó desde atrás, pretendiendo ser el cliente de Lenkano y contactando a Chizuru para extorsionarla y luego contactar la cuenta de SNS de la abuela de Kazuya. A pesar de ya no estar involucrada con Kazuya ha hecho todo lo posible para obtener información sobre él y las chicas que ha conocido para intentar destruir la relación que han creado. 

Se revela que durante la secundaria su padre la obligó a terminar su relación con el primer novio para comprometerla con un conocido suyo. Esto ocasionó que Mami tuviera la costumbre de destruir cualquier pareja feliz que vea. Durante las vacaciones en Hawái de Kazuya, Chizuru, Ruka y la familia de Kazuya, Mami les revela ante todos que Chizuru es novia de alquiler alegando que no soportaba guardar el secreto, aunque en realidad solo fue por el placer de arruinar su relación. Sin embargo, su plan falla cuando Chizuru besa a Kazuya declarando ante todos que es su novia genuina, para luego quedar confundida cuando Chizuru le recrimina su obsesión por Kazuya. 

 (anime),  Sarah Anne Williams (Inglés), Amanda Hinojosa (español de América)
Una chica de 16 años, cabello negro y corto, llevando una cinta azul en su cabeza, con una personalidad altamente posesiva, que la lleva a mentir frecuentemente. 

Aunque apareció como la novia de Kuribayashi, en realidad es otra novia de alquiler de la oficina de Lenkano Maple. Su verdadero nombre es Rushinka Sarashina. Se convierte en "novia temporal" de Kazuya tras ver cuán amable y apasionado es con ella y Chizuru. Sufre de arritmia y una frecuencia cardíaca baja que debe controlar, además de no poder sentir emociones fuertes, por lo que comenzó a trabajar como novia de alquiler. 

Al darse cuenta de que Kazuya es el primer hombre que elevó esa frecuencia, quiere ser su novia a toda costa.

 (anime), Suzie Yeung (Inglés), Polly Huerta (español de América)
Una chica de 19 años que también trabaja como novia de alquiler en la misma compañía con Chizuru. Estudia en primer año en la Universidad de Mizusawa en Fuji. Tiene el cabello rosado con una trenza peinada en un lado. Era extremadamente tímida y no podía hablar, por lo que comenzó a trabajar como novia de alquiler para superar aquel problema, sin embargo, debido a su personalidad, recibía muchas quejas de los clientes, por lo que Chizuru le pide a Kazuya que tenga una cita con Sumi para practicar. Comienza a enamorarse de Kazuya quien la alentó para que siga superando su timidez, pero debido a su personalidad, decide ocultar sus sentimientos.

 

Estudiante de primer año de la Universidad de Narima. Una niña de dientes afilados que acostumbra terminar sus frases con la expresión "su". Es vecina de Kazuya, vive en la habitación 202 en Royal Hills Nerima y se mudó unas dos semanas antes del micromecenazgo de Kazuya para la película de Mizuhara.

Es una influencer y cosplayer conocida en la red bajo el nombre Korone Maru. Utiliza frecuentemente las redes sociales de TwitCasting, Nico Nama, YouTube y Snowroom. 

Se familiarizó con Kazuya y Chizuru después de escuchar que conversaban en el balcón todas las noches. Luego de enterarse que Mizuhara era una novia de alquiler, comienza a apoyar a Kazuya para que le demuestre sus verdaderos sentimientos y comienza a llamarlo "maestro" al saber sobre su harem de chicas de alquiler. Tiene experiencia en micromecenazgo y es asesora del Micromecenazgo fundado por Kazuya.

Secundarios

Familia Kinoshita 

, Alex Cazares (Inglés), Teresa Ibarrola (español de América)
Es la abuela paterna de Kazuya. Tiene 76 años de edad. Desde que falleció el abuelo de Kazuya, ella ha estado cargando con la deuda que le dejó su esposo, y ha estado protegiendo la tienda sola, por lo que su familia la considera como una "persona divina". Su sueño era ser una buena persona con Kazuya, y cuando este llevó a Chizuru, se conmovió profundamente. Desde entonces, llama a Chizuru como "Princesa Chizuru". Hasta ahora ha estado hospitalizada tres veces y esta preocupada por toda su familia.

Es el padre de Kazuya. Tiene 55 años de edad. Dirige el hotel de la familia Kinoshita junto con su esposa Harumi. Fue testigo de cómo Kazuya le entregaba dinero a Chizuru y malinterpretó la situación, ya que pensaba que Kazuya estaba endeudado con Chizuru.

Es la madre de Kazuya. Tiene 52 años de edad. Dirige el hotel de la familia Kinoshita junto con su esposo Kazuo.

Familia Ichinose 

, Colleen O'Shaughnessey (Inglés), Isabel Romo (español de América)
Era la abuela de Chizuru. Fue una actriz genial que una vez interpretó un papel importante. Chizuru era la única familia que le quedó después de que el padre de Chizuru se fue de su casa cuando ella era una niña y su madre y su abuelo murieron. A veces hacía bromas que sugieren que va a tener una muerte cercana. Sabiendo que Chizuru está saliendo con Kazuya, se familiarizó con la abuela de éste, Nagomi, e incluso, había compartido una estancia en un parque de aguas termales con los Kinoshita. Poco después, la hospitalizaron nuevamente para volver a examinarla. En la fiesta de cumpleaños conjunta de Chizuru y Kazuya, su condición se deterioró y su médico le declaró que no tenía esperanza de vida. Fallece en el hospital viendo la película que produjo Kazuya y en la que actuaba Chizuru. 

El abuelo fallecido de Chizuru. Su lema era "si sigues deseando, tu sueño se hará realidad", él le explicó la importancia de soñar a Chizuru en su vida. Apoyaba el sueño de Chizuru, pero cuando ella iba en la escuela secundaria, falleció debido a un accidente de tráfico.

Amigos de los personajes principales 

, Nicolas Roye (Inglés), Pablo Moreno (español de América)
Amigo de la infancia de Kazuya desde la escuela primaria. Es ex capitán del club de karate. Solía admirar a Kazuya, pero cuando lo vio caminar con Chizuru, sospechaba que era algún fraude. Cuando Kazuya anunció que iba a romper con Chizuru, le dijo que hablara con ella y lo reconsiderara. Además, para que no rompan, le dio unos boletos a kazuya para ir a un ferry. Pero sin embargo, al descubrir la verdadera relación que tienen Kazuya y Chizuru, y el intento de Chizuru de mantener las apariencias fingiendo un noviazgo genuino, queda decepcionado.

, Landon McDonald (Inglés), Víctor Guerrero (español de América)
Amigo de Kazuya. Usa gafas y un corte de pelo en forma de champiñón. Es llamado "Kuri" por Kazuya. Después de graduarse de la universidad, planea continuar con el negocio de su familia, un huerto de manzanas en Nagano. Después del incidente en el mar, alquiló a Ruka e invitó a Kazuya y Chizuru a una cita doble, sin embargo días después, Ruka reveló su noviazgo de alquiler con él, dejándolo triste. Desde entonces se fortaleció mentalmente, superando su frustrada relación con Ruka y aconsejando a Kazuya.

Contenido de la obra

Manga 
Kanojo, Okarishimasu es escrito e ilustrado por Reiji Miyajima, comenzó su serialización en la revista Shūkan Shōnen Magazine de Kōdansha el 12 de julio de 2017, actualmente ha sido recopilada en 30 volúmenes tankōbon.

Una serie de manga spin-off titulada , también escrita e ilustrada por Reiji Miyajima, ha sido serializada en la aplicación Magazine Pocket de Kōdansha desde el 21 de junio de 2020. La serie se centra en el personaje Sumi Sakurasawa. Hasta el momento, la serie se ha compilado en 3 volúmenes tankōbon.

Recepción 
Las filtraciones de la quincuagésima segunda edición de este año (2021) de la revista Weekly Shonen Magazine reportaron que el manga escrito e ilustrado por Reiji Miyajima, Kanojo, Okarishimasu (Rent A Girlfriend), ha superado las 9 millones de copias en circulación. El conteo incluye también las copias digitales vendidas y el manga spin-off Kanojo, Hitomishirimasu.

Una filtración confirmó que el manga escrito e ilustrado por Reiji Miyajima, Kanojo, Okarishimasu (Rent A Girlfriend), ha superado las 10 millones de copias en circulación acumuladas. La información corresponde al cintillo del vigésimo cuarto volumen recopilatorio, que será puesto a la venta en Japón el próximo 17 de diciembre (2021) por la editorial Kodansha.

Kanojo, Okarishimasu

Kanojo, Hitomishirimasu

Anime 
El 15 de diciembre de 2019 se anunció una adaptación al anime, producida por TMS Entertainment y dirigida por Kazuomi Koga, con guion de Mitsutaka Hirota y Kanna Hirayama diseñando los personajes. Se emitió del 10 de julio al 25 de septiembre de 2020 en el bloque Animeism de MBS. El tema de apertura es  interpretado por the peggies, mientras que halca interpretó el primer tema de cierre  para los episodios 2 al 6 y 8 al 11, también interpretó el segundo tema de cierre "First Drop" para el episodio 7, y Sora Amamiya interpretó el tercer tema final  para el Episodio 12.

El 25 de septiembre de 2020, poco antes de que el final de la primera temporada se transmitiera internacionalmente, se anunció que se había dado luz verde a la producción de una segunda temporada. El elenco principal y el personal están retomando sus papeles, con Studio Comet cooperando en la producción. La segunda temporada se estrenará el 2 de julio de 2022. 

La serie está licenciada por Crunchyroll fuera de Asia. El 11 de agosto de 2020, Crunchyroll anunció que la serie recibiría un doblaje en inglés, que se estrenó el 28 de agosto. En el sudeste asiático y el sur de Asia, la serie está licenciada por Muse Communication y se lanzó en el servicio de transmisión iQIYI en el sudeste asiático. El 18 de mayo de 2021, se anunció que Sentai Filmworks había adquirido los derechos de distribución de videos domésticos.

El 15 de julio de 2022, Crunchyroll anunció que la serie recibió un doblaje en español de América, que se estrenó el 28 de julio.

El 16 de septiembre de 2022, se anunció una tercera temporada. Se estrenará en julio de 2023, con Shinya Une reemplazando a Kazuomi Koga como director.

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 en Magazine Pocket
 

Anime de 2020
Anime de 2022
Anime de 2023
Anime y manga de comedia romántica
Anime y manga escolar
Anime y manga harem
Crunchyroll
Manga de 2017
Manga de 2020
Manga publicado en Shōnen Magazine
Sentai Filmworks
Series de anime basadas en manga
Series de anime realizadas por Tokyo Movie Shinsha
Series de manga
Series de manga publicadas por Kōdansha
Series dobladas al español en México
Shōnen
Kanojo, Okarishimasu